Olenek bezeichnet:

Olenjok, Fluss in Mittelsibirien, Russland
Olenekium, obere chronostratigraphische Stufe der unteren Trias